Барри Л. Миллер (; род. 6 февраля 1958, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.

Биография 
Миллер родился 6 февраля 1958 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье актёра, режиссёра и писателя Сидни Миллера и агента Айрис Бертон. Его бывшая мачеха — актриса Дороти Грин.

С 1971 года сыграл около 40 ролей в кино и на телевидении. Лауреат бродвейской премии «Тони» 1985 года в номинации «Лучший актёр второго плана» за исполнение роли Арнольда Эпштейна в постановке «Билокси блюз». Номинант на «Золотой глобус» 1991 года в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за сериал «Закон для всех».

Фильмография 

 Уолтоны (1973) (TV)
 Brock’s Last Case (1973) (TV movie)
 Шазам! (1974/1975) (TV)
 Joe and Sons (1975—1976) (TV series)
 Лепке (1975)
 Адам-12 (1975) (TV)
 The Secrets of Isis (1976) (TV)
 Появление детей (1976) (TV)
 Смерть Ричи (1977) (TV)
 Szysznyk (1977) (TV)
 Лихорадка субботнего вечера (1977)
 Чудо-женщина (1979) (TV)
 Voices (1979)
 Слава (1980)
 Избранные (1981)

 King of America (1982) (TV)
 Сосед по комнате (1985) (TV)
 Путешествие Нэтти Ганн (1985)
 Пегги Сью вышла замуж (1986)
 Conspiracy: The Trial of the Chicago 8 (1987) (TV movie)
 Сицилиец (1987)
 Последнее искушение Христа (1988)
 Любовь крупным планом (1990)
 Закон для всех (1990) (TV)
 Огурец (1993)
 Любовная история (1994)
 Полиция Нью-Йорка (1994) (TV)
 Без изъяна (1999)
 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (2004)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры театра США
Лауреаты премии «Тони»